2-га лі́нія — назва вулиць у різних населених пунктах України та Росії.

2-га лінія — вулиця в місті Київ.
 2-га лінія — вулиця в місті Кропивницький.
 2-га лінія — вулиця в місті Миколаїв.
 2-га лінія — вулиця в місті Полтава.

2-га лінія — вулиця в місті Краснодар.
 2-га лінія — вулиця в місті Рязань.
 2-га лінія — сторона вулиці на Васильєвському острові у місті Санкт-Петербург.

Вулиці